Первомайская — деревня в Пачелмском районе Пензенской области России. Входит в состав Титовского сельсовета.

История 
В 1960 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Хлысты переименована в Первомайскую.

Население

Примечания 

Населённые пункты Пачелмского района